«Парі на кохання» () — кінофільм режисера Юрія Музики, що вийшов на екрани в 2008 році.

Зміст 
«Усі хлопці вигадують про дівчат», – співається у відомій пісні. Так і Роман зі Свеном, у барі, язиком плескають про жінок. Можливо, вони б зійшлися у поглядах на представниць прекрасної статі, якби не національне питання. Свен міркував про легкодоступність наших співвітчизниць, а Роман знав притчу про «... коня на ходу зупинить, у палаючу хату ввійде», тому цілковито не погодився з іноземцем. Під руку потрапила Катя – дівчина з готелю. На її кохання й уклали парі.

Ролі

Знімальна група 
 Режисер — Юрій Музика
 Сценаристи — Володимир Голов, Світлана Сазанова (уч.)
 Продюсер — Валентин Опалєв, Олександр Разаренов
 Композитор — Вадим Тихонов, Андрій Батурин

Посилання 
 Інформація про фільм «Пари на любовь» на kino-teatr.ru

Фільми Росії 2008
Фільми-мелодрами Росії‎